Spoorlijn Freiburg - Donaueschingen met bijnaam 'Höllentalbahn'
 Höllentalbahn (Neder-Oostenrijk) vertrekkend vanuit het station Payerbach-Reichenau.